Majboor (übersetzt: Pflicht) ist der Titel einiger Bollywoodfilme:

 Majboor (1948), Regie Nazir Ajmeri 
 Majboor (1964), mit Waheeda Rehman und Biswajeet in den Hauptrollen
 Majboor (1974), mit Amitabh Bachchan und Parveen Babi in den Hauptrollen
 Majboor (1989), mit Sunny Deol, Jayapradha und Jeetendra in den Hauptrollen